«Кле́тка ти́гра 2» (, ) — гонконгский криминальный боевик 1990 года, срежиссированный Юнь Вопхином. Главные роли исполнили Донни Йен, ,  и Робин Шу.

Сюжет 
Донни Йен исполняет роль вспыльчивого бывшего полицейского по имени Дракон Яу, чей характер испортил отношения с его начальником и женой. Во время посещения адвоката он становится свидетелем вооружённого ограбления, в ходе которого пропадает чемодан с деньгами, и много молодых людей теряют свои жизни. Каким-то образом Дракон оказывается вместе с адвокатом Мэнди Чён (Розамунд Кван) в бегах от полиции, которая полагает, что эти двое причастны к убийству, и от людей, уверенных в том, что деньги забрали они. Беглецы с неохотой вынуждены заключить союз с одним из преследователей Дэвидом (Дэвид У), которого предала банда во главе с Уэйз Чау (Робин Шу).

В ролях

Оценки и отзывы 
На сайте Internet Movie Database, крупнейшей в мире базе данных о кинематографе, общая оценка зрителей составляет 7 баллов из максимальных 10 при свыше 800 голосов. Средняя оценка зрителей в базе , ориентированной на китайского зрителя, составляет 6,7 балла из 10 на основе свыше 3500 голосов .

Кинокритики, опубликовавшие свои отзывы на веб-сайтах, высоко оценили «Клетку тигра 2».

Примечания

Ссылки 
 Трейлер на официальном канале Fortune Star на YouTube
 «Клетка тигра 2»  на сайте 

Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии Гонконга‎
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы на кантонском языке